

Geografia
 Léo – città della Provincia di Sissili (Burkina Faso)

Persone
 Léo – Pseudonimo di Luiz Eduardo de Oliveira, fumettista brasiliano
 Léo – Soprannome di Leonardo Lourenço Bastos, calciatore brasiliano  (Rio de Janeiro, n.1975)

 Léo – Soprannome di Leonardo Augusto Gomes Aro, calciatore brasiliano  (Jundiaí, n.1983)

 Léo – Soprannome di Leonardo Renan Simões de Lacerda, calciatore brasiliano  (Belo Horizonte, n.1988)

 Léo – Soprannome di Leonardo da Silva Vieira, calciatore brasiliano  (Suzano, n.1990)